Antonio Cano puede referirse a alguno de los siguientes hombres:

 Antonio Cano Chacón (n. 1904), militar español.
 Antonio Cano Correa (1909-2009), escultor y pintor español.
 Antonio Cano Curriela (1811-1897), guitarrista y  compositor español.
 Antonio Cano (fraile) (1779-1840), escultor, arquitecto y fraile laico del Reino de Cerdeña.
 Antonio Cano Gea (1917-1983), naturalista, fotógrafo y periodista español.
 Antonio Cano Ramírez de Arellano (1768-1836), político español y presidente del Tribunal Supremo.
 Antonio Cano Vindel, profesor español y catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.